Niemcy:
 Rheinböllen – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Rheinböllen – dawna gmina związkowa (Verbandsgemeinde) w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Inne:
 Tierpark Rheinböllen – ogród zoologiczny
 Volksbank Rheinböllen – niemiecki bank

Zobacz też:
 Simmern-Rheinböllen